El término tropo hace referencia, en esta enciclopedia:

Literatura
 al tropo, figura retórica consistente en la sustitución de una frase o expresión por otra de sentido figurado.

Música
 al tropo, breve composición musical cantada en latín en la Baja Edad Media;

Filosofía
 en lógica, al tropo de los pirrónicos, nombre que se da a los argumentos de los escépticos en contra de la posibilidad del conocimiento.